Schwadron steht für:
 Schwadron, militärische Einheit
 Schimanski: Die Schwadron, deutscher TV-Krimi

als Name:
 Abraham Schwadron (1878–1957), österreichisch-israelischer Schriftsteller und Autographensammler
 Brüder Schwadron, Wiener Keramikunternehmen
 Ernst Schwadron (1896–1979), österreichischer Architekt
 Schalom Schwadron (1912–1997), orthodoxer Rabbiner